Валентина Бронникова:
 Бронникова, Валентина Алексеевна — депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.
 Бронникова, Валентина Кирилловна (род. 1939) — советский и российский картограф.